MCA est un sigle qui peut désigner : 
 MCA Ingeniérie (Mission Conseil Assistance en Ingénierie), une société d'ingénierie et de conseil en hautes technologies, membre du pôle de compétitivité i-Trans, en France ;
 Maison de la culture d'Amiens ;
 Mouvement citoyen pour l'Algérie, think tank crée à la suite de la révolte algérienne de février 2019 ;
 Maître de conférences Associé dans la Filière Universitaire de Médecine Générale ;
 Maladie congénitale acquise ;
 Malaysian Chinese Association, parti politique malaisien ;
 Maubeuge Construction Automobile ;
 Médecine complémentaire et alternative ;
 Medium Combat Aircraft, un projet d'avion multirôle indien ;
 Micro Channel Architecture ;
 Millennium Challenge Account, programme d'aide au développement des États-Unis destiné à l'Afrique ;
 Monte Carlo Automobile, constructeur du modèle « Centenaire » ;
 Mouloudia Club d'Alger, club de football algérien basé à Alger ;
 Mouvement Culturel Amazigh ;
 Music Corporation of America (Universal) ;
 Mutuelle Complémentaire d'Alsace ;
 Pseudonyme du bassiste Adam Yauch (1964-2012), du groupe Beastie Boys.